Mitchell kan henvise til flere emner:

Navne
 Mitchell, et sjældent brugt drengenavn
 Billy Mitchell, amerikansk general
 David Mitchell, engelsk komiker
 Dale Mitchell, canadisk ishockeyspiller
 John Michell, engelsk geolog
 Joni Mitchell, canadisk musiker og billedkunstner
 Margaret Mitchell, amerikansk forfatter
 Mitch Mitchell, engelsk trommeslager

Øvrige
 North American B-25 Mitchell, et amerikansk bombefly
 Mitchell, en australsk flod